«Стервятники» — советский рисованный мультфильм-плакат  года, снятый в первые месяцы Великой Отечественной войны режиссёром Пантелеймоном Сазоновым .

Сюжет 
Мультфильм начинается с двух больших глаз, загорающихся в темноте. Эти глаза принадлежат зловещему фашистскому стервятнику (т.е. боевому самолёту). Вместе со своими собратьями он выжидает момента, чтоб атаковать СССР. Но советские бойцы изгоняют и уничтожают захватчиков.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Пантелеймон Сазонов — Энциклопедия отечественного кино

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы 1941 года
Мультфильмы Пантелеймона Сазонова
Великая Отечественная война в культуре и искусстве
Рисованные мультфильмы СССР 1941 года
Чёрно-белые мультфильмы СССР